Rhine – esonimo inglese del fiume Reno

Joseph Banks Rhine – scienziato statunitense

Stati Uniti d'America
 Rhine – città della Contea di Dodge, Georgia
 Rhine – città della Contea di Sheboygan, Wisconsin